SV Darmstadt 98 (celým názvem: Sportverein Darmstadt 1898) je německý sportovní klub, který sídlí v hesenském městě Darmstadt. Založen byl 22. května 1898 pod názvem FK Olympia 1898 Darmstadt. Svůj současný název nese od roku 1919. Od sezóny 2017/18 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou modrá a bílá. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor s kapacitou 17 000 diváků.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl futsalu, stolního tenisu, basketbalu a lehké atletiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1898 – FK Olympia 1898 Darmstadt (Fußballklub Olympia 1898 Darmstadt)
 1919 – fúze s SC Darmstadt 1905 ⇒ SV Darmstadt 98 (Sportverein Darmstadt 1898)

Získané trofeje 
 Hessenpokal ( 7× )
 1965/66‡, 1998/99, 2000/01, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2012/13 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1941–1942: Gauliga Hessen-Nassau – sk. B
 1942–1943: Gauliga Hessen-Nassau
 1943–1944: Bezirksliga Hessen-Nassau
 1945–1949: Landesliga Hessen
 1949–1950: II. Division Süd
 1950–1951: Fußball-Oberliga Süd
 1951–1961: II. Division Süd
 1961–1962: 1. Amateurliga Hessen
 1962–1963: II. Division Süd
 1963–1964: 1. Amateurliga Hessen
 1964–1970: Fußball-Regionalliga Süd
 1970–1971: 1. Amateurliga Hessen
 1971–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1978: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1978–1979: Fußball-Bundesliga
 1979–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1982: Fußball-Bundesliga
 1982–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1994: Fußball-Oberliga Hessen
 1994–1998: Fußball-Regionalliga Süd
 1998–1999: Fußball-Oberliga Hessen
 1999–2003: Fußball-Regionalliga Süd
 2003–2004: Fußball-Oberliga Hessen
 2004–2007: Fußball-Regionalliga Süd
 2007–2008: Fußball-Oberliga Hessen
 2008–2011: Fußball-Regionalliga Süd
 2011–2014: 3. Fußball-Liga
 2014–2015: 2. Fußball-Bundesliga
 2015–2017: Fußball-Bundesliga
 2017– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Hesensku
Fotbalové kluby založené v roce 1898
Sport v Darmstadtu